Stehmann kan som auktorsförkortning betyda:

 João Renato Stehmann
 Matthias Stehmann

Robotskapade auktorsförkortningar